Der Begriff Schutzprogramm benennt

 eine Sicherheitssoftware

 ein Zeugenschutzprogramm – staatliche Maßnahmen, die ein Staat Zeugen oder Kronzeugen bietet, um sie vor Racheakten krimineller Organisationen zu schützen, gegen die sie ausgesagt haben.
Sie erhalten zum Beispiel eine neue Identität (einen Reisepass mit anderem Namen etc).
Zum Beispiel schützt Italien Pentiti gegen Attentate der Mafia.